«Absolute Beginners» — песня Дэвида Боуи из вышедщего на экраны в 1986 году одноимённого кинофильма с его участием. Песня сначала вышла отдельным синглом, затем стала доступна на поступившем в продажу альбоме-саундтреке, и только потом на экраны вышел сам фильм.

В Великобритании сингл с этой песней достиг 2 места в национальном чарте (UK Singles Chart).

Музыкальное видео к песне снято режиссёром кинофильма «Абсолютные новички» Джулиеном Темплом. В видео используются также кадры из самого фильма. Ранее, в 1984 году, Джулиен Темпл работал с Боуи над короткометражным фильмом Jazzin’ for Blue Jean, представлявшем собой музыкальное видео к песне «Blue Jean».

Рецензии 
Музыкальный критик Дейв Томпсон с сайта AllMusic называет песню «Absolute Beginners» одной из лучших композиций, что Дэвид Боуи создал в 1980 годах, и даже, «в самом деле, одной из лучших песен всех времён». Такой же блестящей он считает и саму кинокартину «Абсолютные новички».

Список композиций 
Все песни написаны Дэвидом Боуи.

3" CD: Virgin CDT 20 (Великобритания) 
 «Absolute Beginners» — 8:03
 «Absolute Beginners (Dub Mix)» — 5:40

CD: Virgin CDF 20 (Великобритания) 
 «Absolute Beginners» — 8:03
 «Absolute Beginners (Dub Mix)» — 5:40

7": Virgin VS 838 (Великобритания) 
 «Absolute Beginners» — 5:36
 «Absolute Beginners (Dub Mix)» — 5:42

12": Virgin VSG 838-12 (Великобритания) 
 «Absolute Beginners (Full Length Version)» — 8:00
 «Absolute Beginners (Dub Mix)» — 5:42
 Вышел в складном конверте.

12": EMI America SPRO 9623 (Великобритания) 
 «Absolute Beginners (Edited Version)» — 4:46
 «Absolute Beginners (Full Length Version)» — 8:00
 Edited Version — эксклюзивная отредактированная версия

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1986 года
Песни, написанные Дэвидом Боуи
Песни Дэвида Боуи
Синглы Virgin Records
Песни 1986 года
Баллады 1980-х годов